Název Plzeňské Předměstí má více sídel:
 Plzeňské Předměstí (Rokycany), část města Rokycany v okrese Rokycany
 Plzeňské Předměstí (Horšovský Týn), část města Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Plzeňské Předměstí (Beroun), západní předměstí místní části Beroun-Město města Beroun v okrese Beroun